Morosy (ukrainisch ; russische Entsprechung Морозы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Morosy (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Morosy (Sinkiw)